Ženská čtyřhra Miami Open 2018 probíhala ve druhé polovině března 2018. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, které skončily v úvodním kole na raketách Elise Mertensové a Demi Schuursové.

Vítězem se stal nenasazený australsko-americký pár Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová, který ve finále hladce zdolal české turnajové šestky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou ve dvou setech 6–2 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej, když jako dvojice odehrály druhý turnaj. Bartyová vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vandewegheovou to bylo třetí takové turnajové vítězství. Australanka Bartyová přitom odehrála všech dvanáct předešlých finále v páru s krajankou Casey Dellacquovou. Češky se ocitly na prahu vyřazení již ve čtvrtfinále, ale druhé nasazené sestry Čanovy nevyužily čtyři mečboly.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2018